Cephalotheca är ett släkte av svampar. Cephalotheca ingår i familjen Cephalothecaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cephalotheca